Сан Мигел Кезалтепек има више значења:

 Општина Сан Мигел Кезалтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Кезалтепек (Сан Мигел Кезалтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику